Frenkel – herb szlachecki

osoby o nazwisku „Frenkel”
 Bronisław Frenkel (Frenkiel) (1887, Warszawa – 1943, Warszawa), polski lekarz neurolog
 Danielle Frenkel (* 1987), izraelska lekkoatletka specjalizująca się w skoku wzwyż
 Jakow Ilicz Frenkel (ros.: Яков Ильич Френкель; 1894, Rostów nad Donem – 1952, Petersburg)
 Karol Frenkel (1891, Lwów ? – 1920, Lwów), filozof polski
 Naftali (Aronowicz) Frenkel (ros.: Нафталий Аронович Френкель; 1883, Hajfa – 1960, Moskwa), sowiecki czekista
 Paweł Frenkel (Frenkiel) (heb.: פאוול פרנקל; 1920 – 1943), dowódca Żydowskiego Związku Wojskowego
 Peter Frenkel (* 1939, Eckartsberga), wschodnioniemiecki lekkoatleta chodziarz, mistrz olimpijski z Monachium
 Wanda Zamenhof-Zaleska, née Frenkel (1893 – 1954), polska lekarz okulista żydowskiego pochodzenia, synowa Ludwika Zamenhofa